Gloreugenia cognata är en snäckart som först beskrevs av Gerard Kalshoven Gude 1907.  Gloreugenia cognata ingår i släktet Gloreugenia och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
cognata